Кушнарь — фамилия.

Известные носители 
 Кушнарь, Александр Леонидович (1954—2007) — аудитор Счётной палаты России с 1995 по 2005 годы.
 Кушнарь, Юрий Васильевич (род. 1956) — член Совета Федерации от законодательной власти Амурской области с 2014 по 2016 годы.